Waitangi steht für: 

Orte in Neuseeland:
 Waitangi (Northland) in der Region Northland auf der Nordinsel
 Waitangi (Chatham-Inseln), Hauptort der Chatham-Inseln
Lebewesen:
 Waitangi (Gattung), Gattung der Flohkrebse in der Unterordnung Gammaridea

Nach Waitangi in der Region Northland wurden benannt:
 der Vertrag von Waitangi
 der neuseeländische Feiertag Waitangi Day